Esistono più comuni francesi con questo nome

Les Essards (Charente)
Les Essards (Charente Marittima)
Essards – Indre-et-Loire